Paweł Kaczorowski (ur. 1949) – polski kolarz torowy, uczestnik igrzysk olimpijskich w 1972 roku
 Paweł Kaczorowski (ur. 1974) – polski piłkarz, piłkarz GKP Gorzów
 Paweł Kaczorowski (ur. 1987) – polski siatkarz, gracz I-ligowego KS Poznań